Хатаев — чеченская фамилия. Известные носители:
 Хатаев, Арслан (род. 1998) — финский боксёр.
 Хатаев, Имам Абдулаевич (род. 1994) — российский боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр (2020).
 Хатаев, Шамиль Абдулаевич (род. 1996) — российский боксёр.
 Хатаев, Эмин Ломалиевич (род. 2000) — российский боксёр, бронзовый призёр чемпионата России (2021).